The Fury es un personaje ficticio de la saga de videojuegos Metal Gear, es un miembro de la Unidad Cobra.

Más conocido como el “soldado de la llama” entre sus compatriotas de la unión soviética. En 1942 The Boss lo llamó para pasar a formar parte de la unidad cobra, fue uno de los fundadores de dicha unidad, aunque desconocemos las cualidades especiales que The Fury tenía para que fuera llamado por The Boss.

Una vez pasada la segunda guerra mundial, la unidad cobra fue desmantelada y todos sus miembros se repartieron por distintos lugares. The Fury volvió a Rusia, donde estuvo entrenándose y preparándose para ser un verdadero cosmonauta. Finalmente lo consiguió y le asignaron una misión espacial. Sin embargo no todo salió bien en su viaje por el espacio. En medio del viaje sufrió un accidente que hizo que la nave sufriera daños graves. Esto provocó que The Fury quedará expuesto a altas temperaturas y sufrió muchas quemaduras de gravedad. Cuando estaba volviendo a entrar en la atmósfera de la Tierra, The Fury vio la tierra envuelta en llamas, aunque se supone que todo era parte de una alucinación debido a que toda la nave estaba envuelta en unas gigantescas llamaradas. Como consecuencia de presenciar esto, The Fury se volvió loco y se obsesionó completamente con el hecho de fijar la tierra entre estruendosas llamaradas.

Sorprendentemente, The Fury sobrevivió a todo el accidente espacial, aunque no salió ileso. Desde este momento The Fury se vio obligado a llevar un traje especial que lo protegía de sus propias llamas, el mismo traje incorporaba un sistema de vuelo “jetpack”. Además se equipó con un lanzallamas que él mismo modificó; este no usaba combustible como los demás lanzallamas, sino que usaba hidrógeno líquido.

Más tarde The Boss volvió a reunir a la unidad cobra durante la misión virtuosa, y como antiguo miembro de esta; The Fury fue llamado también.
Participó en la misión “Snake Eater”, en la cual se encontró con Naked Snake en los túneles de Groznyj Grad. Allí ambos se enfrentaron en una lucha sombría y oscura en la que Snake salió vencedor. Finalmente The Fury se envolvió en sus propias llamaradas hasta que se quitó el casco, y se disiparon las llamas. En sus últimos momentos actuó como si estuviera en el viaje espacial, contemplando la tierra; regresando a casa...

Personajes de Metal Gear